Сизим  — топоним в Республике Тыва.

 Сизим  — село в Каа-Хемском кожууне, административный центр Сизимского сумона.
 Сизим — приток реки Малый Енисей